Фредерик «Фред» Хаус (родился 4 января 1978 года) — американский профессиональный баскетболист.

Баскетбольная карьера

Европейская карьера 
В сезоне 2002-03 Хаус начал играть в Европе. Первым европейским клубом для Хауса стал экс-чемпион Европы белградский «Партизан». В составе белградского «Партизана» участвовал в Евролиге сезона 2003—2004 с SPG 3.3. В сезоне 2006—2007 достиг Финала четырёх Евролиги в составе ТАУ Витория, и в 2006 году завоевал Суперкубок Испании. Начиная с сезона 2009—2010 играет в украинском клубе «Азовмаш», в составе которого стал чемпионом Украины в сезоне 2009—2010.

Статистика

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Ссылки 
 Профайл на сайте БК Азовмаша

Баскетболисты США
Игроки «Норт-Чарлстон Лоугейторс»
Игроки БК «Партизан»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Днепр»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки БК «Печ»